Occidental puede referirse a:

 Oeste, uno de los puntos cardinales.
 Occidente, expresión que se refiere a una zona del mundo, una cultura y una civilización.
 Hemisferio occidental, mitad de la esfera terrestre que se encuentra al oeste del meridiano de Greenwich.
 Cristiandad occidental, parte de la cristiandad que se desarrolló en las áreas de la cultura latina.

Lugares 

 Occidental, una ciudad de California, Estados Unidos.

Otros  
 Occidental, un idioma construido luego renombrado Interlingue.
 Occidental College, una universidad ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.
 Occidental Petroleum Corporation (OXY), una compañía petrolera estadounidense.
 Occidentalia, un género de polilla.

Gentilicios